Анна Чакветадзе була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Маріон Бартолі.

Александра Возняк виграла титул, перемігши у фіналі Бартолі з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= С Вільямс
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=r
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02=

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Bank of the West Classic